Weywot – bóg nieba w mitologii ludu Tongva
 Weywot – księżyc planetoidy (50000) Quaoar